Цепколенко Владимир Александрович - Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика. 

Основатель и генеральный директор первой на Украине частной клиники пластической эстетической хирургии "Виртус" (1991 г.), которая до настоящего времени является лидером в этой сфере медицинской деятельности.
Владимир Цепколенко является автором более 150 научных трудов, 4 изобретений в области медицины, монографий - "Пластическая эстетическая хирургия. Современные аспекты" (2000), "Лазерные технологии в эстетической медицине" (2009), соавтором руководства для врачей в 2-х томах «Курс пластической хирургии» (2010).
Член редсовета специализированных научных журналов «Вестник эстетической медицины» и «Medix. Anti-aging».

Один из учредителей Международного общества пластических хирургов и онкологов.  Почетный член Испанского общества эстетической медицины. Приглашенный доцент курса последипломной подготовки «ANDI Roma» (Италия).

Под его руководством в клинике "Виртус" впервые на Украине были выполнены:

 компьютерное моделирование результатов пластических операций (1992 г.)
 SMAS-подтяжки лица (1993 г.)
 увеличение молочных желез американскими имплантами фирмы MgGun  (1994 г.)
 лазерные шлифовки лица СО2-лазером (1995 г.)
 открытая прогнозируемая ринопластика (1996 г.)
 эндоскопические подтяжки лица (1997 г.)
 холодная лазерная шлифовка ErYAG-лазером, лазерное удаление нежелательных сосудов (1998 г.)
 эпиляция диодным лазером (1999 г.)
 удаление татуировок и пигментаций рубиновым лазером (2001 г.)
 внутрисосудистая лазерная коагуляция вен большого диаметра (2004 г.)
 внедрение технологии фракционного фототермолиза (2007 г.)
 технология липомоделирование, body-jet (2008 г.)
 внедрена технология применения плазмы обогащенной тромбоцитами в эстетической медицине (2009 г.)
 постоянно внедряются инновационные методы диагностики в эстетической медицине (фотофайндер, УЗИ кожи…)
 клиника "Виртус" стала базой для проведения двух конгрессов международной ассоциации пластических хирургов и онкологов (2000 г., 2005 гг.)
 разработана и внедрена в практику специалистов эстетической медицины классификация возрастных изменений типов кожи (2002 г.)
 проводятся международные мастер-классы под эгидой ISAPS (2007 - 2013 гг.)
 В.А. Цепколенко основал Украинское общество эстетической медицины (2008 г.)
 открыта первая на Юге Украины научно-производственная биотехнологическая лаборатория (2012 г).
 под эгидой Международного общества эстетической медицины начала работу Европейская школа эстетической медицины, готовящая специалистов международного уровня (2013).